Кубок Хорватії з футболу 2012–2013 — 22-й розіграш кубкового футбольного турніру в Хорватії. Титул вшосте здобув Хайдук.

Календар

Попередній раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 серпня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 серпня 2012

|}

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 вересня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 2012

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 жовтня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 жовтня 2012

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20/27 листопада 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20/28 листопада 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21/27 листопада 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 листопада/12 грудня 2012

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/17 квітня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/17 квітня 2013

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/22 травня 2013

|}

Перший матч

Другий матч

Посилання 
 Кубок Хорватії на soccerway 

2012–2013
Хорватія
Хорватія
2012 у хорватському спорті
2013 у хорватському спорті